Сас может означать:

Фамилия 
 Сас — молдавский воевода (1354—1358) из династии Драгошитов.
 Сас — венгерская фамилия. Известные представители:
 Сас, Андрес (1900—1967) — перуанский композитор и музыкальный педагог франко-бельгийского происхождения.
 Сас, Анна Дмитриевна (род. 2003) — белорусская футболистка.
  — венгерский профессор философии и лирический поэт.
  — венгерский реформатский епископ.
 Сас, Карой (1829—1905) — венгерский поэт, драматург, переводчик и критик, академик, протестантский епископ.
 Сас, Тибор (род. 1948) — пианист и музыковед, педагог.
 Сас, Томас (1920—2012) — американский психиатр.
 Сас, Эмеше (род. 1982) — венгерская фехтовальщица на шпагах, чемпионка летних Олимпийских игр 2016.
 Сас, Янош (род. 1958) — венгерский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист.

Другое 
 Сас (герб) — древний русинско-волошский и польский шляхетский (дворянский) герб (известен с сер. XIII в.)
 Сас — муниципалитет в Испании.

Русская аббревиатура
 САС или с.а.с. (от [саллаллаху алейхи ва саллям] ) — салават, сопровождение письменного упоминания мусульманского Пророка; некоторые мухаддисы полагают, что следует избегать использования аббревиатуры благословения при упоминании Мухаммеда.
 САС — скоростное автобусное сообщение в Москве.
 САС — система аварийного спасения пилотируемого космического корабля.

Аббревиатура латинскими буквами

См. также

Примечания